|-
| (45101) 1999 XA68||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45102) 1999 XN69||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45103) 1999 XJ70||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45104) 1999 XY73||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45105) 1999 XU74||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45106) 1999 XX74||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45107) 1999 XA75||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45108) 1999 XD76||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45109) 1999 XZ76||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45110) 1999 XH77||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45111) 1999 XJ77||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45112) 1999 XG78||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45113) 1999 XZ78||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45114) 1999 XY81||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45115) 1999 XN82||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45116) 1999 XE83||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45117) 1999 XA85||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45118) 1999 XZ85||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45119) 1999 XA86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45120) 1999 XX86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45121) 1999 XZ86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45122) 1999 XB88||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45123) 1999 XH88||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45124) 1999 XS88||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45125) 1999 XA89||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45126) 1999 XB89||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45127) 1999 XS89||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45128) 1999 XC91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45129) 1999 XJ91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45130) 1999 XQ91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45131) 1999 XE92||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45132) 1999 XJ93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45133) 1999 XM93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45134) 1999 XN93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45135) 1999 XN94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45136) 1999 XO94||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45137) 1999 XH96||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45138) 1999 XC97||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45139) 1999 XP97||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45140) 1999 XW98||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45141) 1999 XZ100||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45142) 1999 XJ102||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45143) 1999 XO103||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45144) 1999 XA104||||7 грудня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (45145) 1999 XN105||||8 грудня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Х. Шіодзава,Такеші Урата
|-
| (45146) 1999 XC106||||11 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (45147) 1999 XA108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45148) 1999 XD109||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45149) 1999 XN110||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45150) 1999 XP110||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45151) 1999 XB111||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45152) 1999 XO112||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45153) 1999 XD113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45154) 1999 XL113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45155) 1999 XW113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45156) 1999 XV114||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45157) 1999 XA117||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45158) 1999 XJ117||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45159) 1999 XQ119||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45160) 1999 XS123||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45161) 1999 XX123||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45162) 1999 XX124||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45163) 1999 XE127||||9 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (45164) 1999 XK127||||9 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (45165) 1999 XS128||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45166) 1999 XZ128||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45167) 1999 XG129||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45168) 1999 XG130||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45169) 1999 XQ132||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45170) 1999 XF133||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45171) 1999 XB134||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45172) 1999 XG134||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45173) 1999 XU136||||14 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (45174) 1999 XO137||||2 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45175) 1999 XB140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45176) 1999 XQ140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45177) 1999 XS140||||2 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45178) 1999 XW143||||13 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (45179) 1999 XQ144||||15 грудня 1999||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (45180) 1999 XK145||||7 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45181) 1999 XZ146||||7 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45182) 1999 XC147||||7 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45183) 1999 XG153||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45184) 1999 XL155||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45185) 1999 XM157||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45186) 1999 XK158||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45187) 1999 XY158||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45188) 1999 XK159||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45189) 1999 XC160||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45190) 1999 XN161||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45191) 1999 XU163||||8 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45192) 1999 XW163||||8 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (45193) 1999 XD165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45194) 1999 XJ165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45195) 1999 XT166||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45196) 1999 XV166||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45197) 1999 XY167||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45198) 1999 XF169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45199) 1999 XF170||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45200) 1999 XS170||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

45100